Nasser Ali Al-Shimli, gyakran egyszerűen Nasser Al-Shimli (; Al-Ain, Egyesült Arab Emírségek, 1989. február 15. –) ománi labdarúgó, az Al-Oruba SC hátvédje.

Jegyzetek

További információk 

Nasser Al-Shimli - GOAL.com
Nasser Al-Shimli - FootballDatabase.eu
Nasser Al-Shimli - KOOORA
Nasser Al-Shimli - 2015-ös Ázsia-kupa

1989-ben született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek